Grisson ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Carola Grisson (1895–1980), deutsche Schriftstellerin
 Rulemann Carl Edmund Grisson (1838–1902), deutscher Politiker